Крис Мерритт:
 Мерритт, Крис (пианист) (род. 1982) — автор песен, пианист и певец;
  (род. 1952) — оперный певец.